Трошина — название нескольких населённых пунктов:
 Трошина — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Трошина — деревня в Уватском районе Тюменской области.

Персоналии:
 Трошина, Екатерина Анатольевна (род. 1969) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, специалист в эндокринологии.
 Трошина, Татьяна Михайловна (1947—2016) — российский искусствовед.